Szisztolé (orvostudomány)
Szisztolé (retorika)